

Océanographie
La houle est un mouvement ondulatoire de la surface de la mer qui est formé par un vent lointain.
 Une houle est aussi une cavité, en particulier dans les rochers au bord de la mer ou dans les berges au bord des rivières, ou une caverne ou grotte dans les falaises de la côte normande, des Îles de la Manche et la côte nord de Haute-Bretagne.
 Fée des houles, vivant dans une de ces grottes.

Patronyme

 Gilles Houle (1947-2006), chercheur et professeur en sociologie du Québec, québécois ;
 Hugo Houle (1990-), coureur cycliste canadien ;
 Jean-François Houle (1975-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Marc Houle (1972-), compositeur et producteur de musique électronique canadien ;
 Pierre Houle, réalisateur et acteur québécois ;
 Réjean Houle (1949-), joueur canadien de hockey sur glace.

Homophonie
Commune francaise de Houlle

Patronyme normand